Михаил Ружинский:
 Ружинский, Михаил Иванович (? — 1532) — князь ружинский и роговицкий, сын Ивана Александровича.
 Ружинский, Михаил Остафьевич (? — после 1592) — князь, казацкий гетман (1585—1587).